FINA Water Polo World League 2007 – competizione di pallanuoto maschile
FINA Water Polo World League 2007 – competizione di pallanuoto femminile